La Chasse au canard est le titre de plusieurs œuvres :
 La Chasse au canard, un dessin animé avec Mickey Mouse (1932)
 La Chasse au canard, une pièce de théâtre russe d'Alexandre Vampilov (1967)